Константин Сидоров:
 Сидоров, Константин Григорьевич (1884—1939) — член ЦКК ВКП(б) ответственный секретарь Партийной комиссии ВКП(б) при Политическом управлении РККА, корпусной комиссар.
 Сидоров, Константин Ефимович (1862—1933) — арктический гидрограф, полковник корпуса гидрографов, действительный член Полярной комиссии Академии Наук. Его именем назван остров в Карском море. См. также 
 Сидорков, Константин Юрьевич